Герхард I Эльзасский (Жерар I; , ; ок. 1015/1020 — 14 апреля или 11 августа ) — граф Меца и Шатенуа с 1047 года, герцог Верхней Лотарингии с 1048 года; второй сын графа Меца Герхарда IV и Гизеллы, вероятной дочери герцога Верхней Лотарингии Тьерри I.

Родоначальник Лотарингского (Эльзасского) дома, правившего в Лотарингии до 1736 года (с перерывами).

Биография 
В 1047 году император Священной Римской империи Генрих III конфисковал Верхнюю Лотарингию у герцога Готфрида II Бородатого, передав её графу Меца Адальберту Эльзасскому, старшему брату Герхарда, имевшему владения в Лотарингии и Эльзасе. Мец и Шатенуа Адальберт передал Герхарду.

Однако Готфрид II Бородатый не успокоился, попытавшись вернуть себе герцогство. В разгоревшейся войне Адальберт погиб в 1048 году, после чего император назначил новым герцогом Герхарда. Однако Готфрид II Бородатый продолжал войну. В этом его поддерживала лотарингская знать, не желавшая иметь в герцогстве сильного правителя. В итоге Герхард попал в плен. Однако у него нашлись сторонники среди иерархов церкви. Благодаря епископу Туля Бруно Эгисхеймскому, избранному папой римским под именем Лев IX, Герхард в 1049 году получил свободу. А после того, как император Генрих III послал ему на помощь войска, Герхард смог одолеть своего противника и закрепиться в герцогстве.

Во время своего правления Герхард сохранял верность императорам Генриху III и Генриху IV. Кроме того, он покровительствовал церкви. При этом он подчинил себе ряд крупных аббатств в Лотарингии — Сен-Пьер и Сен-Мартин в Меце, Сен-Эвр в Туле, Ремиремон, Муайенмутье и Сен-Мийель.

На землях, принадлежавших аббатству Сен-Пьер в Меце, Герхард построил замки Прени и Нанси, ставшие связующим звеном между его южными (Битш и Бузонвиль) и северными (Верхний Маас, Вогезы) владениями. Прени при Герхарде стал главной резиденцией герцогов Лотарингии и оставался ей до 1298 года, когда столица была перенесена в Нанси. Из-за этих аббатств Герхард постоянно конфликтовал с епископами Меца.

Герхард умер в 1070 году — 14 апреля или 11 августа. Герцогский титул унаследовал его старший сын Тьерри (Дитрих) II. Второй сын, Герхард (Жерар) I, получил графство Водемон.

Брак и дети 
Жена: Гедвига Намюрская (ок. 1005/1010 — 28 января 1080), дочь Альберта I, графа Намюра, и Ирменгарды, дочери герцога Нижней Лотарингии Карла I. Дети:
 Тьерри (Дитрих) II (ум. 30 декабря 1115), герцог Лотарингии с 1070
 Герхард (Жерар) I (ум. 1108), граф де Водемон, родоначальник 1-го Водемонского дома
 Гизела II (ум. после 1114), аббатиса аббатств Ремиремон и Сен-Пьер де Мец в 1070—1114
 Беатрис (ум. ок. 1116/1117); муж: с 1085/1090 Этьен I Храбрый (ок. 1057 — 27 мая 1102), граф Макона с 1085, граф Вьенна с 1087, граф Бургундии 1097—1098

Предки 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Герцоги Верхней Лотарингии
Графы Меца
Эльзасский дом
Правители Европы XI века